7724 Moroso  – asteroide della fascia principale
 Moroso – chi è in stato di mora
 Moroso – forma regionale di fidanzato
 Moroso (azienda)  – azienda italiana di mobili 
 Moroso – centro abitato della Spagna, ora abbandonato

Persone 

 Dick Moroso – pilota di dragster e uomo d'affari statunitensi
 John A. Moroso – autore statunitense
 Rob Moroso – pilota automobilistico statunitense